Натуральне число 1168
 1168 рік до нашої ери
 1168 рік нашої ери